Wiekau steht für:
 Wiekau, mit Wochenendhäusern bebautes Waldgebiet auf dem Territorium der Stadt Wildeshausen
 Wiekau (Göhrde), ehemaliger Siedlungsplatz (Wüstung) im Staatsforst Göhrde
 Klinzowka (Kaliningrad), deutsch Wiekau, Stadtteil von Selenogradsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Kolossowka (Kaliningrad), deutsch Wiekau, Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad, Russland